Triplex steht für:

 Triplex (Film), französischer Film von Georges Lautner (1991)
 Triplex (Hausform), aus drei Einheiten bestehende Hausform
 Triplex, sowjetische Tarnbezeichnung für Panzerglas bei Kampfflugzeugen, siehe K-4